Vonhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Vonhoff (1924–2011), deutsche Bildhauerin
 Heinz Vonhoff (1922–1998), deutscher Volksschullehrer, Religionslehrer und Schriftsteller
 Henk Vonhoff (1931–2010), niederländischer Politiker

Siehe auch:
 von Hoff
 Vonhof